Барнет има више значења:
 Барнет (Вермонт), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Вермонт
 Барнет (Мисури), је град у америчкој савезној држави Мисури
 Лондонска општина Барнет, је назив општине у крајњем северном делу Лондона
 Питер Барнет